Vorst (weer), het meteorologische verschijnsel van bevriezen van water
 Stolling of vastvriezen, de faseovergang van vloeibaar naar vast
 Theodorus Christiaan Vriezen, hoogleraar Oude Testament en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst

Zie ook 

 Friezen
 Bevriezing